Isola dei Conigli – isola italiana nel Canale di Sicilia 
Isola dei Conigli – isola italiana nel Lago di Garda
isola dei Conigli – isola russa nel Mar del Giappone
 Isola dei Conigli – isola del Giappone, più nota come Ōkunoshima